Алдама 2. Сексион има више значења:

 Алдама 2. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алдама 2. Сексион, Фернандо Сеговија (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику